Příjmení Koubek má několik nositelů:

 Ferdinand Koubek (1837–1915) – český zpěvák, člen souboru ND
 František Koubek (* 1969) – český fotbalista
 Jan Pravoslav Koubek (1805–1854) – český obrozenecký básník, satirik a překladatel, profesor české a polské literatury
 Jana Koubková (* 1944) – česká zpěvačka
  Jiří Koubek – bývalý člen surrealistické skupiny
 Jiří Koubek (* 1976) – český politik 
 Josef Koubek (* 1947) – český vysokoškolský pedagog
 Karel Koubek (1896–1940) – český malíř a grafik
 Karel Koubek (fotograf) (1913–1988) – český umělecký fotograf
 Ladislav Koubek (rozcestník) – více osob
 Leopold Koubek (1882–1961) – český geodet, československý politik, meziválečný senátor za lidovou stranu
 Ludvík Koubek (1911–???) – český fotbalista
 Miroslav Koubek (* 1951) – fotbalový trenér
 Stefan Koubek (* 1977) – rakouský tenista
 Tomáš Koubek (* 1992) – český fotbalový brankář
 Vlastimil Koubek (1927–2003) – americký architekt českého původu
 Václav Koubek (* 1955) – český písničkář, spisovatel, divadelník a kulturní organizátor
 Zdeněk Koubek (rozcestník) – více osob
 Zuzana Koubková (* 1973) – česká spisovatelka

Česká příjmení